Qaḑā' Dashtī Hawlayr (kurdiska: Qeza-î Deshti Hewlêr, قەزاى دەشتى ھەولێر, arabiska: قضاء دشتي هولير, قضاء سھل أربيل) är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Arbil, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Bagdad.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Arbil (provins)